Чаадаевка — посёлок городского типа в Городищенском муниципальном районе Пензенской области России.

География 
Посёлок расположен в 65 км от Пензы и в 22 км к юго-востоку от райцентра Городище, на правом берегу Суры при впадении в неё реки Юловки. Рядом с посёлком проходит федеральная автотрасса М-5 «Урал». Железнодорожная станция на южном направлении Транссиба.

История 
Название посёлок получил от одноимённого села, расположенного в 3 км к югу, основанного в конце XVII века Ф.В. Чаадаевым.

В 1874 году в связи с постройкой железной дороги посёлок стал развиваться как пристанционный. Жители занимались лесозаготовками, деревообработкой, часть рабочих обслуживала железнодорожное хозяйство. В 1911–14 годах открылись частная и железнодорожная школы.

В 1928–32 и в 1943–51 годах – административный центр Чаадаевского района.

В 1938 году преобразован в посёлок городского типа.

В середине XX века здесь имелись лесхоз, лесопильный и спиртовой заводы, тарная фабрика (изготовление рогожи), птицекомбинат, совхоз, ГЭС на р. Суре. С 1950 года в окрестностях поселка начата разработка карьеров песчаного и глиняного, обеспечивающих потребности промышленности Пензенской и соседних областей. При этих разработках возникли комбинаты полносборочного и панельного домостроения, комбинат строительных материалов. В середине 1950-х – тарная фабрика (изготовление рогож), птицекомбинат, лесопильный и спиртовой заводы, лесхоз, свиносовхоз, машинно-тракторная станция, ГЭС на реке Суре, 2 средние школы, 2 клуба, библиотека. С 1955 г. центральная усадьба Чаадаевского свиносовхоза.

В конце XX века в поселке работали мясокомбинат, маслодельный завод, больница, поликлиника, туберкулезная больница, 2 средние и начальная школы, 2 дома культуры, кинотеатр, клуб, детская музыкальная школа, 3 библиотеки. дом бытового обслуживания, почта, предприятия торговли, общественного питания.

Родина Героя Советского Союза Н. Ф. Горюнова (р. 1923). Братская могила воинов, умерших в местном госпитале в годы Великой Отечественной войны.

Население

Примечания

Источники 
 На портале «Суслоны»
 На сайте «Пензенская область: города, веси, люди»
 

Посёлки городского типа Пензенской области
Населённые пункты Городищенского района (Пензенская область)